Скорцени има више значења:

 Скорцени (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Скорцени (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Скорцени (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Скорцени (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији